Fabiola Piroddi – ex velocista e mezzofondista italiana
 Lorenzo Piroddi – medico, scrittore e pubblicista italiano
 Maria Ausilia Piroddi – sindacalista e omicida italiana
 Valerio Piroddi – supercentenario italiano